Scales ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Moore Scales (1827–1892), 45. Gouverneur von North Carolina
 Christian Scales (* 1996), englischer Fußballspieler
 Jack Scales (1886–1962), britischer Automobilrennfahrer
 John Scales (* 1966), englischer Fußballspieler
 Les Scales (1928–1981), britischer Radrennfahrer
 Liam Scales (* 1998), irischer Fußballspieler
 Martin Scales (* 1967), britisch-deutscher Jazz-Gitarrist
 Patrick Scales (* 1965), britisch-deutscher Jazz-Bassist
 Prunella Scales (* 1932), britische Schauspielerin